Redman ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Redman (* 1957), englische Schauspielerin
 Billy Redman (1928–1994), englischer Fußballspieler
 Brian Redman (* 1937), englischer Rennfahrer
 Brian Redman (Musiker) († 2009), US-amerikanischer Bassist
 Charles E. Redman (* 1943), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager und Diplomat
 Dewey Redman (1931–2006), US-amerikanischer Jazz-Saxofonist
 Don Redman (1900–1964), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Erich Redman (* 1964), deutscher Schauspieler
 Henry Redman († 1528), englischer Baumeister
 Jamie Redman (* 1986), US-amerikanische Ruderin
 Jim Redman (* 1931), rhodesischer Motorradrennfahrer
 Joshua Redman (* 1969), US-amerikanischer Jazz-Saxofonist
 Joyce Redman (1918–2012), irische Film- und Theaterschauspielerin
 Lawton Redman (* 1976), US-amerikanischer Biathlet
 Matt Redman (* 1974), englischer Songwriter und Lobpreisleiter

sowie der Künstlername von
 Redman (Rapper) (* 1970), US-amerikanischer Rapper

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Redman (Kalifornien)
 Redman (Michigan)
 Redman (Missouri)
 Redman Corners (New York)
 Redman Point (Arkansas)

Sonstiges:
 Redman Pond, See im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Redmann
 Rethmann
 Red Man